Schlitterbahn steht für:

 Glitsche, eine Eisfläche zum Wintervergnügen von Kindern
 Schlitterbahn Waterparks, mehrere Sommer-Vergnügungsparks in den Vereinigten Staaten und deren Betreiber